

Het metaal goud of legeringen daarvan 
 Goud, een element
 Geel goud, een legering van goud, zilver en koper
 Rood goud, een legering van goud, koper en zilver
 Witgoud, een legering van goud en palladium of nikkel
 Gouden medaille, kortweg goud genoemd

Literatuur, films, muziek 
 Goud (2007), een documentaire over het Nederlands dameshockeyteam
 Goud (2020), een film van Rogier Hesp
 Goud (boek), een verhalenbundel van Isaac Asimov
 Goud (Bazart), een single van de Belgische band Bazart
 Goud (Suzan & Freek), een single uit 2021
 Goud (muziek), een in de muziek gebruikte term voor een succesvol werk
 Goud - Vergeten in Siberië (1993), de eerste documentaire over de Kolyma, en gesprekken met de laatste overlevenden uit de strafkampen van Stalin daar

Overig 
 Goud  of or, een heraldische aanduiding voor goudkleurig of geel. Goud en zilver worden in dit verband metalen genoemd.

Zie ook 
 Goud, wierook en mirre, de geschenken van de Wijzen uit het Oosten